Лизелотта Карола «Лисси» Грёнер (нем. Lieselotte Karola «Lissy» Gröner; 31 мая 1954 года, Лангенфельд, Бавария, ФРГ — 9 сентября 2019 года, Нойштадт-ан-дер-Айш, Бавария, ФРГ) — немецкий политический деятель, депутат Европейского парламента (1989—2009).

Биография 
Лисси Грёнер родилась в коммуне Лангенфельд 31 мая 1954 года. Окончила начальную и среднюю школу в Лангенфельде. В 1970 году начала работать в телекоммуникационном офисе № 3 в городе Нюрнберг. В 1971 году вступила в Социал-демократическую партию Германии и присоединилось к движению за справедливый мир в Союзе молодых социалистов и социалисток в СДПГ.

В 1974 году вышла замуж, в браке у неё родился сын и дочь. В 2001 году Лисси развелась, открыто заявила,что лесбиянка. В 2005 году женилась на своей подруге в Брюсселе. 

В 1989 году она была избрана в Европейский парламент от СДПГ. В 1994, 1999, 2004 годах переизбиралась в Европейский парламент. В парламенте она работала в Комитете по правам женщин и гендерному равенству и в Комитете по культуре и образованию. В 2009 году она не подавала свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент.

В 2009 году награждена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Примечание 

Женщины-политики Германии
Депутаты Европарламента от Германии
Депутаты Европарламента (1989—1994)
Депутаты Европарламента (1994—1999)
Депутаты Европарламента (1999—2004)
Депутаты Европарламента (2004—2009)